Jarmeritz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rokytná, vattendrag, Södra Mähren, 
 Jaroměřice nad Rokytnou, ort, Vysočina, 
 Jaroměřice (ort), Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar